Максименков — російське прізвище, утворене шляхом додавання суфіксу -ов до українського прізвища Максименко.

 Максименков Валерій Іванович (1940) — радянський футболіст, півзахисник.
 Максименков Ілля Олександрович (1998) — російський футболіст, півзахисник.
 Максименков Олександр Іванович (1952—2012) — радянський футболіст та російський футбольний тренер, майстер спорту СРСР міжнародного класу.

Див. також 
 Максименко

Російські прізвища